B81 peut faire référence à :
 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 81, une route fédérale allemande reliant Magdebourg à Nordhausen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres